Hofstetter – abitanti di Hofstetten bei Brienz
Hofstetter – abitanti di Hofstetten-Flüh

Persone 
Alfred Hofstetter - politico e avvocato svizzero
Hugo Hofstetter - ciclista su strada francese
Michael Hofstetter - direttore d'orchestra e accademico tedesco